Z2 ist
 der Name einer Rechenmaschine von Konrad Zuse, siehe Zuse Z2
 der IATA-Code der Styrian Spirit
 eine Art des Datenzugriffs durch einen Betriebsprüfer, siehe GDPdU
 ein Smartphone von Sony, das Sony Xperia Z2
 eine Bauart von Nahverkehrstriebwagen in Frankreich und Luxemburg, siehe SNCF Z2

Z 2 steht für:
 Z 2 Georg Thiele, ein deutscher Zerstörer der Klasse Zerstörer 1934 im Zweiten Weltkrieg

 steht für:
 die zyklische Gruppe vom Grad 2 in der Mathematik

Z2